Cuckmere (rivier), een rivier in Engeland
 Cuckmere Valley, plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Wealden
 Cuckmere Haven, gebied van uiterwaarden in Sussex, Engeland